Тезиутлан има више значења:

 Тезиутлан (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Тезиутлан (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тезиутлан (Тезиутлан, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику